Cet article présente la liste documentée des épisodes de l’anime Fullmetal Alchemist.

 pris de pitié.

Fullmetal Alchemist
Fullmetal alchimist